Lanzhousaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров из клады Styracosterna из мела Азии. Типовой и единственный вид Lanzhousaurus magnidens назван и описан You и коллегами в 2005 году. Название рода дано по названию города Ланьчжоу — административного центра провинции Ганьсу, где были обнаружены кости. Видовое название образовано от  — «большой» и  — «зуб», что указывает на главную особенность этого динозавра. Один изолированный зуб правой зубной кости имеет длину 140 мм и ширину 75 мм, что является абсолютным рекордом среди травоядных динозавров (на момент находки) .

История исследования 
Голотип обнаружен в 2003 году в слоях группы Хэкоу, датированных барремом, нижний мел, провинция Ганьсу (Китай). Голотип представляет собой частичный скелет единичной особи, включающий нижнюю челюсть (за исключением предзубной, правой венечной и правой сочленовной костей), изолированные максиллярные зубы, изолированные зубы правой зубной кости, полные in situ зубы левой зубной кости, группу из 14 позвонков (6 шейных и 8 спинных), обе грудные пластины, рёбра и обе лобковые кости.

Описание 
Lanzhousaurus отличается от всех других игуанодонтов наличием больших зубов, небольшим количеством зубов в ряду — не больше 14, при средней ширине зуба около 4 см. Динозавр является близким родственником африканского Lurdusaurus. Предполагаемая длина Lurdusaurus оценивается в 9 м, а масса в 5,5 т. Сравнивая друг с другом позвонки обоих динозавров, а также принимая во внимание робустность нижней челюсти и ребёр азиатского игуанодонта, можно предположить, что размеры Lanzhousaurus были примерно, как у Lurdusaurus. Крупные размеры тела указывают на квадрупедальность обоих таксонов, в то время как для продвинутых Hadrosauriformes характерна факультативная бипедальность.

Филогения 
По результатам филогенетического анализа с использованием матрицы из 79 признаков для 19 таксонов Lanzhousaurus однозначно является базальным членом клады Styracosterna, но за пределами Hadrosauriformes. На это указывают следующие признаки: относительно узкие, ромбовидные максиллярные зубы с сосцевидными зубчиками по краям, топорообразные грудные пластины и лобковые кости с расширенной краниальной и короткой каудальной ветвью. Среди Styracosterna ближайшим к Lanzhousaurus является африканский игуанодонт Lurdusaurus, хотя точный характер отношений между этими двумя таксонами пока не может быть установлен из-за отсутствия сравнимого друг с другом доступного материала этих животных, за исключением некоторых позвонков.

Кладограмма на основе анализа You и коллег, 2005 года:

Палеобиология 
Хотя Lanzhousaurus, как все другие Hadrosauriformes, развил систему плеврокинезиса для эффективного измельчения пищи, отсутствие выступающих гребней на дентарных зубах и присутствие эмали на обеих сторонах, лингвальной и лабиальной, зуба, указывает на относительно слабое смыкание верхней и нижней челюстей в сравнении с зубной батареей гадрозавридов. Таким образом, возможно, что Lanzhousaurus потреблял более мягкую пищу, чем Hadrosauriformes.

Палеобиогеография 
Открытие Lanzhousaurus расширило представление о ареале базальных Styracosterna в Азию, а также ещё раз подтвердило существование сухопутной связи между Евразией и Африкой в раннем мелу.

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2005 году